Hammelstall steht für 
 einen Schafstall, siehe Stall#Schafe und Ziegen

folgende Orte 
 ehemaliges Vorwerk von Blumberg, Gemeinde Casekow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Hammelstall (Brüssow), Gemeindeteil von Brüssow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 deutscher Name von Owczarki, Gmin Zwierzyn (Powiat Strzelecko-Drezdenecki), Woiwodschaft Lebus, Polen
 Hammelstall (Fürstenberg/Havel), abgegangene Schäferei bei Neuthymen, Stadt Fürstenberg/Havel, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 früherer Ortsname von Philadelphia (Mark), Stadtteil von Storkow im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 früherer Ortsname eines Gutes bei Sähle, Stadt Lychen im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 früherer Ortsname von Trassenheide, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Hammelstall (Zehdenick), Wohnplatz der Stadt Zehdenick, Landkreis Oberhavel, Brandenburg

Siehe auch:
 Forsthaus Hammelstall, Wohnplatz in der Gemeinde Halbe, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg